Het Kazachs voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindrondes van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld. Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

Kwalificatiewedstrijden

Azië Cup 1996

WK 1998

Azië Cup 2000

WK 2002

WK 2006

EK 2008

WK 2010

EK 2012

WK 2014

Vriendschappelijke wedstrijden

1992 - 1999

2000 - 2009

2010 - heden

Zie ook 
 Kazachs voetbalelftal